Adelung steht für:

Familienname
 Alexander von Adelung (1860–1915), deutscher Obstbaukundler
 Bernhard Adelung (1876–1943), deutscher Politiker (SPD)
 Friederike Adelung (1783–nach 1817), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich von Adelung (1768–1843), deutsch-russischer Jurist und Philosoph
 Johann Christoph Adelung (1732–1806), deutscher Bibliothekar, Lexikograph und Sprachforscher
 Johann Jacob Adelung (1680–1737), deutscher Mediziner

 Sophie von Adelung (1850–1927), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Wilhelm Adelung (1867–1938), deutscher Konteradmiral der Kaiserlichen Marine
 Wolfgang Adelung (1920–1994), deutscher Orgelforscher und Mediziner

Weitere Bedeutungen
 Adelung, Kurzform für Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, 1774ff., von Johann Christoph Adelung, siehe Johann Christoph Adelung #Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart
 Adelung, sehr seltene historische Bezeichnung für Erhebung in den Adelsstand, siehe Nobilitierung

Siehe auch:
 Kabinett Adelung (Landesregierung Hessens 1928–1933)
 Adelungk
 Adlung (Begriffsklärung)